

Sens et origine du nom 
Idriss (Driss, dans le parler maghrébin) est un prénom arabe masculin assez répandu. 

Idriss est le nom musulman d'Hénoch, fils de Yared biblique.

Variantes 
 arabe :  (Idrīs).
 arabe dialectal :  (Drīs).
 transcriptions en lettres latines : Idris, Idrîs, Idriss.
 transcriptions anglaises : Edris, Idries.
 turc : Menderes.
 en Afrique: Idriss, Idrissa
 chinois : Itriss , Triss.

Popularité du nom 
Le nom est répandu dans les pays arabes. C'est un prénom de tradition musulmane. Il est apparenté à plusieurs sultans d'anciens États musulmans, dont le premier sultan qui a réussi à unifier le Maroc et à répandre la religion musulmane, arrière-petit-fils de Mahomet : Idrîss I.

Idriss comme nom de personne prénom/ Généalogie 
Idriss est identifié au patriarche Hénoch ou encore à Elie.

Souverains 
Libye
 Idris  (1889 - 1983), roi de Libye du  au , renversé par Mouammar Kadhafi en 1969.

Malaisie
Idris Shah, sultan de Perak (Malaisie)
Idris Shah, sultan de Melangor (Malaisie)

Maroc
 Idris I, fondateur de la dynastie des Idrissides au Maroc, dynastie qui règne entre 789 et 985.
 Idris II, second sultan Idrîsside (entre 804 et 828).

Maghreb
 Abu al-Ala Idris al-Mamun, calife almohade (1227–1233)
 Abu al-Ula al-Wathiq Idris, dernier calife almohade (1266–1269)

Géographe 
 Al Idrissi (vers 1100-vers 1165), géographe et botaniste andalous, auteur du Livre de Roger.

Prénom 
 Idriss Aberkane (1986- ), conférencier et essayiste français. 
 Idriss Déby Itno (1952 - 2021), président de la République du Tchad depuis 1996.
 Idriss Ech-Chergui est un joueur de football ayant été formé et ayant évolué à l'ASSE.
 Idriss Shah ou Idries Shah, auteur soufi mort le  à Londres.
 Idrissa Ouedraogo (1954- ), cinéaste burkinabe.
 Driss Chraibi (1926-2007), auteur marocain.
 Moulay Driss HABI : (1935- ), écrivain marocain, intellectuel, et auteur de nombreux articles, membre du parti de l'Istiqlal, et ancien militant à l'époque de la colonisation.
 Idriss, comédien de cinéma et de télévision, et comédien et metteur en scène de théâtre français
 Idris Elba (1972-), acteur britannique 
 Idrissa Mandiang  (1984- ) est un joueur de football sénégalais évoluant à Boavista.

Toponymie 
 Moulay Idriss, ville sainte du Maroc, tombeau d'Idris .